Children (canção)

Pessoas
John George Children - um químico e zoólogo
Mr. Children

Veja também
Child

Desambiguação